Die XXVI Italiacom Open 2013 waren ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Palermo. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier fand vom 6. bis 14. Juli 2013 statt. Es sollte die letzte Austragung des Turniers bis zur Wiederaufnahme in den Tour-Kalender im Jahr 2019 sein.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die XXVI Italiacom Open 2013 fand vom 6. bis 8. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Palermo